Александровский дворец:

 Александровский дворец — находится в городе Пушкине, в Царском Селе.
 Александровский дворец — ювелирное яйцо, изготовленное фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи.